Personnage désigne une personne à laquelle on affecte une fonction :

Fiction 
 Un personnage de fiction, le personnage principal ou secondaire d'une œuvre (voir aussi le héros ou le méchant)
 Un personnage de théâtre
 Un personnage historique, un protagoniste issu du réel mais évoluant soit dans un récit produit par des historiens (l'Histoire, sous-entendu « officielle ») soit dans une fiction historique revendiquée comme telle
 Un personnage type, un rôle se référant à un cliché (le prince charmant, le tueur en série, la femme fatale, le jeune premier, etc.)
 Un personnage, dans les mondes imaginaires recouvrant des jeux de rôle, livres, sites web et associations d'adeptes
 Un personnage joueur (PJ) ou un personnage non-joueur (PNJ)

Réalité 
 Un « personnage » est un terme utilisé lorsqu'on se réfère aux qualités d'une personne ou aux défauts marqués d'un individu (« c'est tout un personnage ! »)
 Un personnage conceptuel, terme utilisé dans le domaine de l'anthropologie des religions (voir Gilles Deleuze)

Peinture 

 Personnage, tableau peint par Joan Miró en 1934.